Rafael Nadal i Company (Palma, 1917 - Tarragona, 2008), polític mallorquí establert a Catalunya
 Rafael Nadal i Farreras (Girona, 1954) periodista i escriptor català
 Rafael Nadal Nadal, músic de Manacor (Mallorca)
 Rafael Nadal Parera (Manacor, 1986), jugador de tennis professional
 Rafael Nadal i Lacaba (Barcelona, 1782 - 1855) metge, cirurgià i filòsof català.